Я́рбро () — фамилия. Известные носители:

 Ярбро, Райан (род. 1991) — американский бейсболист.
 Ярбро, Уильям (род. 1989) — американский футболист, вратарь клуба «Леон» и сборной США.
 Ярбро, Фрэнсис (более известна под фамилией Арсентьев; 1958—1998) — американская альпинистка, супруга российского альпиниста Сергея Арсентьева.

Примечания